Dancourt ist der Name französischer Gemeinden:

 Dancourt im Département Seine-Maritime
 Dancourt-Popincourt im Département Somme

Dancourt ist der Name folgender Personen:
 Dancourt, eigentlich Florent Carton de Dancourt (1661–1725), französischer Dramatiker und Schauspieler
 Thérèse Dancourt (1663–1725), französische Schauspielerin 
 Manon Dancourt (1684–1745), französische Schauspielerin
 Mimi Dancourt (1685–1780), französische Schauspielerin